Parker House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Parker House (Arkansas), ID-Nr. 00000607
 Parker House (Connecticut), ID-Nr. 78002853
 Parker House (Florida), ID-Nr. 90001732
 Parker House (Iowa), ID-Nr. 84001240
 Parker House (Kalifornien), ID-Nr. 89000975
 Parker House (Kentucky), ID-Nr. 84001970
 Parker House (Maine), ID-Nr. 04001047
 Parker House (52 Salem St., Reading, Massachusetts), ID-Nr. 84002774
 Parker House (316 Haven St., Reading, Massachusetts), ID-Nr. 84002778
 Parker House (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 89000628
 Parker House (Suffolk County, Massachusetts), ID-Nr. 86003804